Franciaország
 Massy, település Essonne megyében
 Massy, település Seine-Maritime megyében
 Massy, település Saône-et-Loire megyében